La Poméranie est une région côtière au sud de la mer Baltique, aujourd'hui partagée entre l'Allemagne et la Pologne.

Appellations historiques
Le duché de Poméranie, un duché du Saint-Empire qui exista du  jusqu'à 1637.
 La Poméranie suédoise, la partie occidentale de l'ancien duché qui a été sous contrôle suédois de 1648 à 1815.
 La province de Poméranie, la partie orientale de l'ancien duché qui a été sous le contrôle du Brandebourg-Prusse (jusqu'à 1701) et du Royaume de Prusse.
 La province de Poméranie unie, couvrant les parties ouest et est de l'ancien duché, sous le contrôle du royaume de Prusse (jusqu'à 1918), puis de l'État libre de Prusse (jusqu'à 1947).
 La Poméranie orientale ou Pomérélie, un fief du royaume de Pologne en Prusse royale (1466–1772), puis du royaume de Prusse en Prusse-Occidentale (1773–1829 et 1878–1919).

Appellations régionales
 La Poméranie antérieure ou occidentale (correspondant à la Poméranie suédoise), partagée entre l'Allemagne et la Pologne.
 La Poméranie ultérieure ou postérieure, la partie orientale de l'ancien duché de Poméranie qui devient une province prussienne en 1653.

Appellations administratives
 en Allemagne :
 le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale,
 la Poméranie occidentale (Allemagne), appelée aussi Poméranie antérieure.
 en Pologne :
 la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 la voïvodie de Poméranie,
 la voïvodie de Couïavie-Poméranie.

Chien
Le loulou de Poméranie

Voir aussi
Pommern